Cupido  — род дневных бабочек из семейства .

Описание 
Голова с глазами, покрытыми редкими и короткими торчащими волосками. Край передних и задних крыльев округлый. Половой диморфизм у большинства видов выражен хорошо (сверху самцы голубые, синие или фиолетовые, самки бурые). Общий фон испода крыльев серый, пятна в центральной ячейке, а также рыжеватые лунки в маргинальной области отсутствуют.

Ареал 
Род широко распространён на территории Северного полушария. Ареал двух видов охватывает Северную Америку, одного — Австралию. В Европе 6 видов из двух подродов. 

Название связано с древнеримским богом любви Купидоном.

Список видов 
Род состоит из двух групп:
 Everes group
 
 Cupido amyntula
 
 Cupido comyntas
 Cupido decolor
 
 Cupido lacturnus
 Cupido sebrus

 Cupido group
 Cupido alaina
 Cupido buddhista
 Cupido carswelli
 Cupido lorquini
 
 
 Cupido peri
 Cupido prosecusa
 Cupido staudingeri
 Cupido tusovi

Примечания

Ссылки 
  
  

Голубянки настоящие
Роды чешуекрылых